Tóth Ágnes (1946-) költő, író, újságíró
 Tóth Ágnes (1950) keramikus
Tóth Ágnes (1961) történész, egyetemi oktató
 Tóth Ágnes (1966) labdarúgó (Astra HFC)
 Tóth Ágnes (atléta)